Zoologia: nom genèric de diversos lèmurs dels gèneres Lemur i Hapalemur:
 Maquí de cua anellada (L. catta)
 Maquí gris (Hapalemur griseus)
 Maquí mangosta (Lemur mongor)
 Maquí tacat (Lemur variegatus)